Karel Ančerl, direttore d'orchestra ceco
 21801 Ančerl, asteroide